Cinema
The Star (1952), com Bette Davis e Natalie Wood
The Star (1968), com Julie Andrews e Richard Creena 
The Star (2017), animação

Outros usos
 The Star (jornal), publicação sul-africana